Als Staatsversammlung werden übersetzt:

 das Parlament Estlands, der Riigikogu
 das Oberhaus des Parlamentes von Oman, der Madschlis ad-Dawla
 die zweite Kammer des Parlamentes von Slowenien, der Državni Zbor